Die Saison 2017/18 war die zehnte Spielzeit der Kontinentalen Hockey-Liga. Die Liga startete mit 27 Mannschaften in die Saison, die aus Kasachstan, Lettland, Russland, der Slowakei, Finnland, Belarus und China stammten. Die KHL-Meisterschaft gewann zum dritten Mal (nach 2008 und 2009)  die Mannschaft von Ak Bars Kasan, die im Finale um den Gagarin-Pokal den HK ZSKA Moskau mit 4:1 besiegte.

Modus 
In der regulären Saison sind die Teams in zwei Konferenzen und vier Divisionen zu je sieben respektive sechs (Bobrow-Division) Mannschaften unterteilt. Jede Mannschaft musste dabei insgesamt 56 Spiele bestreiten:
 52 Spiele gegen jedes andere Team der Liga (je ein Heim- und Auswärtsspiel)
 4 Spiele (jeweils zwei Heim- und Auswärtsspiele) gegen Teams der eigenen Konferenz unter Berücksichtigung von regionalen Aspekten respektive Rivalitäten
Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt den Kontinental-Pokal.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhält eine Mannschaft drei Punkte, der unterlegene Gegner geht leer aus. Bei Siegen in der Overtime oder im Shootout bekommt eine Mannschaft lediglich zwei Punkte, während der Verlierer noch einen Punkt erhält.

Im Anschluss an die reguläre Saison folgen die Play-offs um den Gagarin-Pokal, für die sich die 16 punktbesten Mannschaften qualifizieren. Die Divisions-Sieger nehmen dabei auf der Setzliste die ersten vier Positionen ein. Alle Play-offrunden wurden im Modus Best-of-Seven ausgespielt.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
Die Zusammensetzung der Liga änderte sich im Vergleich zu der Vorsaison:
 Das kroatische Team KHL Medveščak Zagreb verließ die Liga und wurde erneut in die  Erste Bank Eishockey Liga aufgenommen.
 Metallurg Nowokusnezk verließ die Liga aus finanziellen Gründen und nahm an der Wysschaja Hockey-Liga teil.

Hauptrunde 

Am 2. Dezember fand im Rahmen der Hauptrunde das erste Freiluft-Spiel der KHL statt, dabei trafen in Helsinki der SKA Sankt Petersburg und Jokerit aufeinander, um den 50. Geburtstag der Gründung von Jokerit zu begehen. Das Spiel fand vor 17.645 Zuschauern statt, damit wurde ein neuer KHL-Besucherrekord aufgestellt. Das Spiel endete mit 3:4 zu Gunsten des SKA, während Ilja Kowaltschuk sein 150. Tor für den SKA erzielte und damit alleiniger Rekordschütze des Armeeklubs wurde.

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Platzierung innerhalb der Conference;       = Playoff-Qualifikation,       = Diwisionssieger,       = Hauptrundenerster

Ost-Konferenz

West-Konferenz

Beste Scorer 
Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Quelle: KHL; Fett: Turnierbestwert

Playoffs

Gagarin-Pokal-Sieger

Beste Scorer 
Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Quelle: KHL; Fett: Bestwert

Auszeichnungen

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

KHL-Saison
Eishockeysaison 2017/18